Belagerung von Malta bezeichnet

 Belagerung von Malta (1429) durch die Hafsiden
 Belagerung von Malta (1565) durch das Osmanische Reich
 Belagerung von Malta (1798) durch Frankreich während der Ägyptischen Expedition
 Belagerung von Malta (1798–1800) durch eine vereinte Streitmacht Großbritanniens, Maltas, Portugals und Neapels
 Belagerung von Malta (Zweiter Weltkrieg) 1940–1943 während des Zweiten Weltkriegs durch die Achsenmächte

Siehe auch:
 Schlacht auf Malta (1283)